Mondorf ist der Name von Ortschaften:
 Bad Mondorf, Gemeinde im Kanton Remich, Luxemburg
 Mondorf, deutscher Name der Gemeinde Mondorff im Arrondissement Thionville-Est, Département Moselle, Frankreich
 Mondorf (Merzig), Ortsteil der Stadt Merzig im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland, Deutschland
 Mondorf (Niederkassel), Ortsteil der Stadt Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Mondorf (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark

Mondorf ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Mondorf (* 1963), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Hans Mondorf (1947–2022), deutscher Diplomat und Generalkonsul in Chengdu

Siehe auch:
 Mondorff